Берчану () — румынская фамилия. Известные носители:

 Берчану, Георге (1949—2022) — румынский борец.
 Берчану, Михаил (1882—1957)— румынский политик
 Берчану, Штефан (1914—1990) — румынский врач.